Las que tienen que servir puede tratarse de:

Las que tienen que servir, obra de teatro escrita por Alfonso Paso.
Las que tienen que servir, película basada en la anterior dirigida por José María Forqué en 1967.